Depo steht für:
 Wacław Depo (* 1953), polnischer Theologe und Bischof
 Depo, einen Bahnhof in der lettischen Stadt Riga
 mehrere Haltepunkte der Ukrainischen Bahnen

Siehe auch:
 Depot